De eindronde is een afvalsysteem met 25 spelers. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen vier sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2016.

Eindronde 

2016
Tafeltennis in 2016
Sportevenement in Zwolle